Fars může být:
 Fars (agentura) – íránská zpravodajská agentura
 Fars (řeka) – řeka v Adygejsku v Ruské federaci
 Fárs – íránská provincie

Související články 
 fársí – perština hlavního proudu